Sandokane, platit ćeš! je zbirka kratkih priča Saše Ljubičića.

Objavljena je 2007. u izdanju Naklade Bošković.
Zbirka se sastoji od 14 satirično-humorističnih priča pisanih splitskim govornim narječjem. Prva priča  Usidreno vrime znatno kraća od ostalih,  istovremeno je svojevrstan uvod u zbirku. Nostalgija je glavno obilježje svih priča, u kojima Ljubičić ustvari prepričava događaje iz vlastitog djetinjstva i mladosti, koje je obogatio izmišljenim dijelovima.

Naslov zbirke potječe iz druge priče Gondula, u kojoj je pisac opisao kako ga je napastvovao pedofil, koji ga je svojim izgledom podsjetio na Sandokana. Autor vjerojatno misli na filmsko utjelovljenje književnog lika.

Ljubičić pripovijeda jednostavno, u šaljivom tonu, bez značajnijeg uživljavanja u sadržaj ili dublje karakterizacije likova.

Izvori

Hrvatska književna djela